Velika nagrada Japonske 2002 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 13. oktobra 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:31,317
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:31,749
| +0,432
|-
! 3
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:32,088
| +0,771
|-
! 4
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:32,197
| +0,880
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:32,444
| +1,127
|-
! 6
| 6
| Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:32,507
| +1,190
|-
! 7
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:33,090
| +1,773
|-
! 8
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:33,276
| +1,959
|-
! 9
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:33,349
| +2,032
|-
! 10
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:33,429
| +2,112
|-
! 11
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:33,547
| +2,230
|-
! 12
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:33,553
| +2,236
|-
! 13
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:33,742
| +2,425
|-
! 14
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1:33,915
| +2,598
|-
! 15
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:33,979
| +2,662
|-
! 16
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:34,192
| +2,875
|-
! 17
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 1:34,227
| +2,910
|-
! 18
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:35,191
| +3,874
|-
! 19
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:35,958
| +4,641
|-
! 20
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 1:36,267
| +4,950
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:26:59,698
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| + 0,506 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 23,292 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 53
| + 36,275 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 53
| + 1:22,694
| 7
| 2
|-
! 6
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 52
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 52
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 51
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 11
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 48
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 39
| Prenos
| 17
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 37
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 32
| Okvara
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 27
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 14
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 8
| Okvara
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 7
| Pedal za plin
| 3
|  
|-
! Ods
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 3
| Trčenje
| 15
|  
|-
! DNS
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| -
| Poškodovan
| 18
|  
|}

Opombe 
Zadnja dirka: Eddie Irvine
Allan McNish je močno trčil v ogrado na sobotnih kvalifikacijah. 

Formula 1 sezona 2002
2002